Osprey kan referere til

 Osprey Publishing – en Oxfordbaseret forlæggervirksomhed, der er specialiseret i militærhistorie
 V-22 Osprey – et amerikansk militært luftfartøj med en tiltrotor på hver vinge, udviklet i samarbejde mellem Bell Helicopter Textron og Boeing Helicopters (1989)

Se også 
 Fiskeørn – Osprey betyder fiskeørn på engelsk